Ефимовское — название населённых пунктов:

Россия 
 Ефимовское — деревня в Чухломском районе Костромской области.
 Ефимовское — деревня в Первомайском районе Ярославской области.

См. также 
 Ефимов
 Ефимовка
 Ефимово
 Ефимовская
 Ефимовский